Крис Еверт је други пут освојила турнир. У финалу је победила Мартину Навратилову резултатом 2:6, 6:2, 6:1.

Носиоци 

  Крис Еверт (победница)
  Мартина Навратилова (финале)
  Џули Хелдман (прво коло)
 n/a
  Ракел Хискафре (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1975.